Ali Danish är en afghansk fotbollsspelare som spelar som forward. Han spelar sedan 2003 för Afghanistans fotbollslandslag.

Referenser 
 National Football Teams

Män
Afghanska fotbollsspelare
Födelseår saknas
Levande personer